Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1998/99.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (14., 15., 16. August 1998) bis zum Saisonfinale am 29. Mai 1999 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 18. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 19. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
 Position: Angabe der Position des Spielers gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1998/99.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1998/99.
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld (/)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Christoph Daum (/)

Hertha BSC 

Cheftrainer: Jürgen Röber (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Michael Skibbe ()

1. FC Kaiserslautern 

Cheftrainer: Otto Rehhagel ()

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Wolfgang Wolf (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (/)

MSV Duisburg 

Cheftrainer: Friedhelm Funkel (/)

TSV 1860 München 

Cheftrainer: Werner Lorant (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Winfried Schäfer (; bis zum 15. Spieltag), Wolfgang Rolff (; Interimstrainer vom 16. bis zum 18. Spieltag), Rainer Adrion (; ab dem 19. Spieltag)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Volker Finke (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer: Wolfgang Sidka (; bis zum 8. Spieltag), Felix Magath (; vom 9. bis zum 31. Spieltag), Thomas Schaaf (; ab dem 32. Spieltag)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Ewald Lienen (/; bis zum 20. Spieltag), Andreas Zachhuber (; ab dem 21. Spieltag)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer: Horst Ehrmantraut (; bis zum 16. Spieltag), Bernhard Lippert (; Interimstrainer vom 17. bis zum 18. Spieltag), Reinhold Fanz (; vom 19. bis zum 27. Spieltag), Jörg Berger (; ab dem 28. Spieltag)

1. FC Nürnberg 

Cheftrainer: Willi Reimann (/; bis zum 15. Spieltag), Thomas Brunner (; Interimstrainer vom 16. bis zum 18. Spieltag), Friedel Rausch (/; ab dem 19. Spieltag)

VfL Bochum 

Cheftrainer: Klaus Toppmöller (/)

Borussia Mönchengladbach 

Cheftrainer: Friedel Rausch (; bis zum 11. Spieltag), Rainer Bonhof (/; ab dem 12. Spieltag)

1998 99
Bundesliga 1998 99
Bundesliga 1998 99
Kaderliste